Babina steht für:

 Auseklis, eine Gottheit der lettischen Mythologie

 Babina (Gattung), eine Gattung der Echten Frösche

 Babina Leta, die traditionell vom 1. bis zum 8. September begangenen Feiertage des Altweibersommers in Belarus

Babina ist der Name folgender Ortschaften und geographischer Punkte:

 Babiná, eine Gemeinde in der Slowakei

 Babina Greda, eine Gemeinde im ostkroatischen Slawonien

 Babina Luka, eine Ortschaft in der serbischen Gemeinde Valjevo

 Babina Rijeka, eine Ortschaft in der kroatischen Gemeinde Donji Kukuruzari

 Babina Stena, ein Berggipfel im Kosovo

 Babina, Uttar Pradesh, eine Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh